Bergvattssjön kan syfta på:
Bergvattssjön (Gideå socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (24,8 ha)
Bergvattssjön (Bjurholms socken, Ångermanland), sjö i Bjurholms kommun,  (6,83 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn